Sagrat Cor de Jesús, devoció catòlica al cor de Jesús de Natzaret que simbolitza l'amor cristià
 Toponímia:
 Penya del Sagrat Cor, muntanya situada a Alguaire (Segrià)
 Església del Sagrat Cor, diversos llocs
 Escoles:
 Col·legi Casp-Sagrat Cor de Jesús, escola religiosa de Barcelona 
 Sagrat Cor de Jesús de Tarragona, escola religiosa de Tarragona
 Institucions religioses:
 Betlemites Filles del Sagrat Cor, institut religiós femení present a Hispanoamèrica
 Esclaves del Sagrat Cor, institut religiós femení de Madrid 
 Fraternitat dels Sacerdots Operaris Diocesans del Sagrat Cor de Jesús, institut secular masculí fundat a Tortosa 
 Germanes Franciscanes dels Sagrats Cors
 Germanes Hospitalàries del Sagrat Cor de Jesús, institut religiós femení de Ciempozuelos (Madrid)
 Germanes Salesianes del Sagrat Cor de Jesús, congregació religiosa femenina 
 Missioneres dels Sagrats Cors de Jesús i Maria, congregació religiosa de germanes dedicada a l'ensenyament, fundada a Campos (Mallorca) en 1891 per Sebastiana Lladó 
 Missioneres Esclaves de l'Immaculat Cor de Maria, congregació religiosa de germanes fundat a Lleida en 1862, dedicada a l'atenció a les dones marginades i l'ensenyament 
 Missioners Combonians del Cor de Jesús, congregació clerical masculina fundada a Verona
 Missioners del Sagrat Cor de Jesús, congregació clerical catòlica masculina, fundada en 1854 pel sacerdot Jules Chevalier 
 Pares del Sagrat Cor de Jesús de Bètharram, congregació clerical masculina fundada a Bètharram, al sud-oest de França 
 Sacerdots del Sagrat Cor de Jesús o dehonians, institut religiós masculí fundat a Saint-Quintin
 Serventes del Sagrat Cor de Jesús, institut religiós femení de fundat a Vic
 Societat del Sagrat Cor de Jesús, institut religiós femení de París
 Societat del Sagrat Cor de Maria o Congregació de l'Esperit Sant, institut religiós masculí fundat a París